Poľana může být:

hora nebo a pohoří
 Poľana (pohoří) – slovenské pohoří sopečného původu a stejnojmenná Chráněná krajinná oblast  Poľana
 Vysoká Poľana – geomorfologický podcelek pohoří Poľana
 Predná Poľana  (1367 m) – vrch v pohoří Poľana
 Poľana (hora) (1458 m) – nejvyšší hora stejnojmenného slovenského pohoří
 Poľana (Nízké Tatry) (1889 m) – vrch v Nízkých Tatrách

sídlo
 Krajná Poľana – obec v okrese Svidník na Slovensku (dříve jen Poľana)
 Lysá Poľana
 Malá Poľana – dvě slovenské obce téhož názvu 
 Poľana (Humenné) – část města Humenné
 Poľana (Klenovec)
 Poľana (Litava)
 Poľana (Mníšek nad Popradom)
 Poľana (Myjava)
 Poľana (Skalité)
 Poľana (Tisovec)
 Poľana (Vysoká nad Kysucou)

vodní tok
 Poľana (přítok Luhu) – přítok Luhu na Zemplíně
 Poľana (přítok Lúžňanky) – přítok Lúžňanky v Liptově 
 Poľana (přítok Torysy) – přítok Torysy v Šariši

sport
 TJ Poľana Opatová – zaniklý slovenský fotbalový klub z Opatové (od roku 1966 součást Lučence)

objekt 
 Poľana nad Detvou – rekreační středisko v Detvě
 Horský hotel Poľana – hotel na svazích přední Poľany

 jiné slovenské názvy
 Poľana (tunel) – dálniční tunel na slovenské dálnici D3
 Poľana (folklórní soubor) – folklórní soubor ve Zvolenu
 slovenský výraz pro lesní louku (mýtinu, čistinu)
 Poľana  – značka zubní pasty

 rodné jméno
 Polana Bregantová–Zoubková (* 1954) – česká knihovnice a bibliografka, dcera Olbrama Zoubka a Evy Kmentové

Podobné názvy 
 Poljana – součást názvu více sídel (v Bulharsku, Rusku, Ukrajině)
 Občina Velika Polana – občina ve Slovinsku
 Poľany – obec v okrese Trebišov na Slovensku

Rozcestníky - jméno